Sénnikov (Сенников) es un apellido ruso. Puede referirse a:
 Aleksandr Sénnikov, (1972-) botánico ruso (cuya abreviatura de autor es Sennikov);
 Dmitri Sénnikov (1976-), futbolista ruso.